Серге́й Алекса́ндрович Федо́тов (19 марта 1931, Ленинград — 20 августа 2019) — советский и российский  и сейсмолог. Доктор физико-математических наук (1970), академик РАН (с 1992 года). Советник РАН и главный научный сотрудник ИВиС ДВО РАН и ИФЗ РАН.

Биография 
В 1953 году окончил геологический факультет МГУ. После окончания университета в 1959—1970 годах был начальником Тихоокеанской сейсмической экспедиции ИФЗ. С 1969 по 1993 году заведовал лабораторией сейсмичности Тихоокеанского пояса ИФЗ. С 1971 по 2004 годы являлся директором Института вулканологии ДВО РАН.

В 1970 году избран членом-корреспондентом АН СССР, академик РАН c 1992 года.

Главный редактор журнала «Вулканология и сейсмология» РАН.

Член Президиума ДВО РАН. Председатель Научного совета по вулканологии и сейсмологии. Председатель Совета ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов.

Умер в 2019 году. Похоронен на Останкинском кладбище.

Научные достижения 
Главные области исследований С. А. Федотова: закономерности сейсмичности, долгосрочный сейсмический прогноз и его применение в области Курило-Камчатской дуги и сходных структур, магматические питающие системы вулканов и механизм вулканической деятельности.

Федотовым выявлены существенные особенности сейсмических волн, преломлённых на криволинейных границах и отражённых от них, проведены детальные сейсмологические исследования на Южных Курильских островах, установлен ряд общих закономерностей сейсмического процесса.

Автор более 320 печатных научных работ и изобретений. Написал 4 монографии.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени (1979)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002)
 орден Почёта (1997)
 лауреат премии «Триумф»

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Федотов С. А. Строение верхней мантии юга Курильской островной дуги по данным детальных сейсмологических исследований // Всесоюзная конференция по итогам Международного геофизического года: [24 янв. — 5 фев. 1963 г.]: Тез. докладов. — , 1963. С. ??
 Fedotov S. A. On energetic classification of Kuril-Kamchatka Earthquakes, Q-frequency dependence and magnitude problem // General Scientific Assemblies, IASPEI, IAGA: [Madrid. 1969]: Abstr. — Madrid: 1969. P. ??

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ИВиС ДВО РАН.
 Академику Федотову Сергею Александровичу — 80 лет! на сайте РАН.
 Научные работы С. А. Федотова.
 Библиография 

Сейсмологи СССР
Похороненные на Останкинском кладбище